Haydn puede referirse a:

Personas 
 Joseph Haydn (1732-1809), también conocido como Franz Joseph Haydn, compositor austriaco.
 Lili Haydn (1975-),  violinista, cantante, compositora, guitarrista, y actriz canadiense.
 Michael Haydn (1737-1806), también conocido como Johann Michael Haydn, compositor austriaco, hermano menor de Joseph Haydn.

Sinfonías, óperas, y misas de Joseph Haydn 
 Anexo:Sinfonías de Joseph Haydn.
 Anexo:Óperas de Joseph Haydn.
 Anexo:Misas de Haydn.
 Anexo:Obras para piano de Haydn.

Miscelánea 
 Haydn y Mozart, amistad y relaciones entre ambos compositores.